Bosna može značiti:

 Kolokvijalni naziv za državu Bosna i Hercegovina
 Bosna, regija, dio Bosne i Hercegovine
 Bosna (država), srednjovjekovna država, nestala padom pod Turke u 15. stoljeću
 Bosna (rijeka), rijeka u BiH, desna pritoka Save
 Bosna (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj, BiH
 Mala Bosna, naselje u AP Vojvodini
 Bosna (Thompsonova pjesma), pjesma hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona

Hrvatska:
 Bosna (Bedenica), naselje u općini Bedenica

Sport:
 KK Bosna, košarkaski klub iz Sarajeva
 RK Bosna Visoko, rukometni klub iz Visokog (BiH)
 RK Bosna Sarajevo, rukometni klub iz Sarajeva
 NK Bosna, nogometni klub iz Visokog